(2768) Gorky – planetoida
 Arshile Gorky (1904–1948) – amerykański malarz (ekspresjonista abstrakcyjny) pochodzenia ormiańskiego
 Gorky – poprzednia nazwa miasta Niżny Nowogród w Rosji
 Gorky – seria polskich gier komputerowych, stworzonych przez Metropolis Software